M60 eller M-60 kan henvise til:

Astronomi:
 Messier 60, en galakse i stjernebilledet Jomfruen

Computere:
 M60, en computer baseret Olivettis Zilog Z8001 (1984)

Skydevåben og militærudstyr:
 Halcon M60, et argentinsk halvautomatisk ACP gevær 9mm/.45
 M60 105mm Cartridge, en amerikansk artillerigranat
 M60 riffel, en jugoslavisk riffel baseret på AK-47
 M60 Patton, en amerikansk serie af kampvogne 
 M60 maskingevær, et amerikansk maskingevær, 7.62 mm
 M60 anti-tank våben, et 82-mm antitank våben udviklet i Jugoslavien.

Transport:
 M60 (New York City bus), en buslinje i New York City Bus i Manhattan og Queens
 BMW M60, en bilmotor fra 1992
 M.60 Marathon, et fly
 M-60 (Michigan highway), en state highway i det sydlige Michigan
 M60 motorwej, en motorvej i området omkring Manchester i England
 M60 (Rusland), en motorvej i det østlige Rusland